Naidu ist der Familienname folgender Personen:

 Abirami Apbai Naidu (* 1983), singapurische Fußballschiedsrichterin
 Ajay Naidu (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 Alma Naidu (* 1995), deutsche Jazzmusikerin
 Ann-Katrin Naidu, deutsche Sängerin (Mezzosopran)
 Kolla Appala Naidu († 2014), indischer Politiker
 Leela Naidu (1940–2009), indische Schauspielerin
 N. Chandrababu Naidu (* 1950), indischer Politiker
 Padmaja Naidu (1900–1975), indische Politikerin
 Sarojini Naidu (1879–1949), indische Dichterin und Politikerin
 Venkaiah Naidu (* 1949), indischer Politiker

Siehe auch:

 Naidoo